

События

Римская империя 
 Император: Клавдий.
 Консулы: Гай Антистий Вет и Марк Суиллий Неруллин.
 Население Рима достигло численности 1 миллион человек
 император Клавдий усыновил сына Агриппины Луция Домиция Агенобарба под именем Нерона и назначил его своим наследником
 Войска ордовиков под предводительством Каратака разбиты римскими легионами в битве при Каэр Карадок
 Лондиний (совр. Лондон) становится столицей провинции Британия вместо Колчестера
 Кёльн получает статус города
 около 50 — переселение аланов в Восточную Европу.
Хань и Хунну:
 Би, шаньюй Хунну заключает договор о военной помощи с Китаем.
 Сяньби восстали против хунну.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 50 году
 изобретатель бумаги, китайский евнух Цай Лунь

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 50 году

 Абгар V Уккама — правитель Осренского царства в Эдессе
 Ванний — вождь квадов (дата приблизительна)
 Авл Корне́лий Цельс — римский философ и врач
 Скрибоний Ларг — древнеримский врач (дата приблизительна)
 Филон Александрийский — греко-иудейский философ (дата приблизительна)

См. также